Mesapamea approximata är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1965. Mesapamea approximata ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
approximata